Sixto de Borbón-Parma (Wartegg, 1 de agosto de 1886 - París, 14 de marzo de 1934). Fue el décimo cuarto hijo de Roberto I de Borbón-Parma, y el segundo de la Infanta María Antonia de Portugal.

Primeros años 
Su padre había tenido doce hijos de un matrimonio anterior y Sixto era el decimocuarto de los veinticuatro hijos del duque Roberto. Entre los veinticuatro, era el sexto hijo varón, de ahí que se llamara Sixto.

El padre de Sixto había sido depuesto del ducado de Parma durante las guerras de unificación italiana, pero habiendo heredado la gran fortuna de su tío sin hijos, Enrique, conde de Chambord, el duque Roberto era muy rico. Crio a su numerosa familia, alternando su residencia entre Villa Pianore (una gran propiedad ubicada entre Pietrasanta y Viareggio) y su Castillo Schwarzau, en la Baja Austria. El príncipe Sixto se educó en Stella Matutina, un internado católico para niños dirigido por jesuitas en Feldkirch, cerca de la frontera con Suiza. Después de terminar la escuela secundaria, estudió derecho en París.

Adultez 
A la muerte de su padre en 1907, la mayor parte de la fortuna de la familia fue heredada por Elías, duque de Parma, el único hijo sano entre los medios hermanos de Sixto. En 1910, los hijos de la primera esposa del duque Roberto y los de su segunda esposa llegaron a un acuerdo para dividir los bienes de su padre. Al año siguiente, la hermana de Sixto, la princesa Zita, se casó con el archiduque Carlos, el heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro , que había sido amigo de la infancia de Sixto.

El estallido de la Primera Guerra Mundial dividió aún más a la familia. Aunque sus antepasados habían reinado en Parma, los hermanos tenían lazos aún más fuertes con Francia y Austria. Incapaz de luchar con el ejército francés, mientras el príncipe Sixto y su hermano el príncipe Javier de Borbón-Parma se alistaron en el ejército belga, sus hermanos Elías, Félix y René lucharon en el bando opuesto, en el ejército austríaco.

Asunto Sixto 
En 1917, mientras la guerra avanzaba hacia su cuarto año, el cuñado de Sixto, el emperador Carlos I, entró en secreto en negociaciones de paz con Francia utilizando a Sixto como intermediario. El Emperador también contó con la ayuda de su leal amigo de la infancia y ayudante de campo, el conde Tamás Erdődy. Carlos inició el contacto con Sixto a través de la neutral Suiza. La emperatriz Zita escribió una carta invitando a su hermano a Viena. La madre de Zita y Sixto, que vivía en la neutral Suiza, entregó la carta personalmente.

Sixto llegó con las condiciones acordadas por los franceses para las conversaciones: la restauración a Francia de Alsacia-Lorena, anexada por Alemania después de la guerra franco-prusiana en 1870; el restablecimiento de la independencia de Bélgica; la independencia de Serbia y el traspaso de Constantinopla a Rusia. Charles estuvo de acuerdo, en principio, con los tres primeros puntos y escribió una carta fechada el 25 de marzo de 1917, a Sixto, dando "el mensaje secreto y no oficial de que utilizaré todos los medios y toda mi influencia personal" al presidente francés.

Este intento de diplomacia dinástica del  finalmente fracasó, principalmente debido al requisito de que Italia cediera el Tirol. Alemania también se negó a negociar sobre Alsacia-Lorena y, al ver el colapso de Rusia en el horizonte, se mostró reacia a abandonar la guerra. Cuando se filtró la noticia de la obertura en abril de 1918, el cuñado de Sixto, Carlos I de Austria, negó su participación hasta que el primer ministro francés Georges Clemenceau publicó cartas firmadas por él. Austria ahora se volvió aún más dependiente de su aliado alemán, y Guillermo II recibió una dura reprimenda para Carlos.

El fallido intento de negociaciones de paz se conoció como el caso Sixto.

Vida posterior 
El 14 de marzo de 1919 se casó en París con la condesa Eduvigis (Hedwige) de La Rochefoucauld (1896-1986), hija de Armando, Duque de Doudeauville y de su esposa, la princesa Luisa Radziwiłł. La hermana menor de Hedwige, María de La Rochefoucauld, se casó con Enrique-Antonio-María de Noailles, el undécimo príncipe de Poix. El matrimonio carecía de la autorización del medio hermano mayor de Sixto, Elías, duque de Parma , y se consideró no dinástico hasta 1959, momento en el que el hijo de Elías, Roberto Hugo, duque de Parma, heredando la posición de su padre como cabeza de familia, reconoció los matrimonios de sus tíos Sixto y Xavier. Tuvieron una hija, la princesa Isabel María Antonieta Luisa Eduvigis de Borbón-Parma (1922-2015), quien el 23 de junio de 1943, contrajo matrimonio con el conde Rogelio Alejandro Luciano de la Rochefoucauld (1915-1970, fue asesinado), hijo del conde Pedro Pablo de la Rochefoucald (1887-1970) y su esposa Enriqueta Margarita María de la Roche (1892-1980). Se divorciaron en 1966. Tuvieron cinco hijos y seis nietos.

El Tratado de paz de Saint-Germain, otorgó a Francia el derecho de confiscar permanentemente las propiedades de aquellos que habían luchado en ejércitos enemigos durante la guerra. Como el medio hermano de Sixto, Elías, había servido en el ejército austríaco, el gobierno francés expropió el Castillo de Chambord, propiedad de los Borbones de Parma. Debido a que el príncipe Sixto y su hermano Javier habían luchado con el bando aliado, llevaron a su hermano Elías a los tribunales exigiendo una mayor parte de la herencia familiar. Afirmaron que el acuerdo legal anterior era contrario a la ley francesa. En 1925, un tribunal francés confirmó el reclamo de Sixto y Javier, pero el tribunal de apelaciones anuló el veredicto en 1928. El Tribunal de Casación francés lo confirmó en 1932. Los hermanos recibieron una parte igual de la propiedad. Sin embargo, Chambord nunca fue devuelto por el gobierno francés, que pagó una compensación a Elías.

Casado con una aristócrata francesa, el príncipe Sixto se instaló en Francia. En los años siguientes realizó varias expediciones exploratorias a África, escribió varios libros, incluida una biografía de su tatarabuela María Luisa de España, duquesa de Lucca, y tratados. Murió en París.

Publicaciones 
 En Nordostarabien und Südmesopotamien: Vorbericht über die Forschungsreise 1912, con Alois Musil (Viena: 1913).

 El Tratado de Utrecht y las reglas fundamentales du royaume (París: E. Champion, 1914). Reimpreso (Paris: Communication & Tradition, 1998).

 L'offre de paix séparée de l'Autriche, 5 de diciembre de 1916 - 12 de octubre de 1917 (París: Plon, 1920). Traducción al inglés: Oferta de paz de Austria, 1916-1917 (Londres: Constable, 1921).

 La Reina de Etruria, París, Calmann-Levy, 1928.

 La dernière conquête du roi Alger, 1830 (París: Calmann-Lévy, 1930).

Ancestros

Véase también 
Escándalo de Sixto de Borbón

Referencias 

Casa de Borbón-Parma
Príncipes de Parma
Fallecidos en París